Fairfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fairfield Township (Illinois)
 Fairfield Township (DeKalb County, Indiana)
 Fairfield Township (Franklin County, Indiana)
 Fairfield Township (Tippecanoe County, Indiana)
 Fairfield Township (Buena Vista County, Iowa)
 Fairfield Township (Cedar County, Iowa)
 Fairfield Township (Fayette County, Iowa)
 Fairfield Township (Grundy County, Iowa)
 Fairfield Township (Jackson County, Iowa)
 Fairfield Township (Palo Alto County, Iowa)
 Fairfield Township (Kansas)
 Fairfield Township (Lenawee County, Michigan)
 Fairfield Township (Shiawassee County, Michigan)
 Fairfield Township (Crow Wing County, Minnesota)
 Fairfield Township (Swift County, Minnesota)
 Fairfield Township (Missouri)
 Fairfield Township (Clay County, Nebraska)
 Fairfield Township (Harlan County, Nebraska)
 Fairfield Township (New Jersey)
 Fairfield Township (Cumberland County), New Jersey
 Fairfield Township (North Dakota)
 Fairfield Township (Butler County, Ohio)
 Fairfield Township (Columbiana County, Ohio)
 Fairfield Township (Highland County, Ohio)
 Fairfield Township (Huron County, Ohio)
 Fairfield Township (Madison County, Ohio)
 Fairfield Township (Tuscarawas County, Ohio)
 Fairfield Township (Washington County, Ohio)
 Fairfield Township (Pennsylvania)
 Fairfield Township (South Dakota)